Název Újezdský potok má více vodních toků:

 Újezdský potok (přítok Höllbachu) – levostranný přítok Höllbachu v okrese Cheb a v Německu ve spolkové zemi Bavorsko v zemském okrese Hof
 Újezdský potok (přítok Chvojnice) – levostranný přítok Chvojnice v okresech Brno-venkov a Třebíč
 Újezdský potok (přítok Libuňky) – pravostranný přítok Libuňky v okrese Jičín
 Újezdský potok (přítok Sebránku) – pravostranný přítok Sebránku v okrese Blansko
 Újezdský potok (přítok Bíliny) – pravostranný přítok Bíliny v okrese Ústí nad Labem